Marceta oder Marčeta ist der Familienname folgender Personen:

 Damjan Marčeta (* 1994), serbischer Fußballspieler
 Dragan Marceta (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Philipp Marceta (* 1993), österreichischer Fußballspieler